Die League of Ireland 1955/56 war die 35. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga.

St Patrick’s Athletic konnte den Titel erfolgreich verteidigen und wurde zum dritten Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1956
Fußballsaison 1955/56